Альбрехт Бемель (нем. Albrecht Behmel) — немецкий писатель, проживает в Берлине.

Биография 
Альбрехт Бемель изучал в Хайдельберге и Берлине историю, философию и политику. Пишет романы, киносценарии и тематические книги. Его книги освещают такие темы как Берлин, урбанизация, Интернет, сложности человеческих отношений, а также лошади. Альбрехт Бемель получил за свою аудиокнигу об ирландском поэте Фланне О’Брайене (Flann O’Brien). Удостоен приза (Немецкой Академии) Deutsche Akademie der Darstellenden Künste, 2003.

Творчество

Произведения 

 2010: Homo Sapiens Berliner Art. Passau, ISBN 978-3-939337-78-2
 2007: Die Berliner Express-Historie. 80000 Jahre in 42 Schlückchen. Berlin, ISBN 978-3-9809951-5-3
 2005: Von der Kunst, zwischen sich und dem Boden ein Pferd zu behalten. Berlin, ISBN 3-89769-910-9
 2003: Ist das Ihr Fahrrad, Mr. O’Brien? Eine Hörspielcollage aus der Welt der Wissenschaft und des Suffs
 2001: Das Nibelungenlied. Ein Heldenepos in 39 Abenteuern. Stuttgart 2001, ISBN 3-89821-145-2
 2000: Themistokles, Sieger von Salamis und Herr von Magnesia. Stuttgart, ISBN 3-932602-72-2

Ссылки 
 Catalogue, Library of Congress

Немецкие писатели
Писатели Германии
Авторы исторических романов
Историки Германии